Jeschurun steht für

 Jeschurun (Ehrentitel), hebräisch: יְשֻׁרוּן, poetisch gebrauchter Ehrenname des Volkes Israel
 Jeschurun (Zeitschrift), 1854 bis 1869 monatlich, 1883 bis 1888 wöchentlich erschienene Zeitschrift, die 1889 im Israelit aufging
 Jeschurun (Zeitschrift, 1901–1904), deutschsprachige jüdische Wochenzeitschrift